Воронцо́в, Семён 
 Воронцов, Семён Иванович — дворянин, воевода и боярин на службе у Московских князей Ивана III и Василия III.
 Воронцов, Семён Михайлович (1823—1882) — граф, генерал от инфантерии, участник Кавказских и Крымской войн. Сын Михаила Семёновича.
 Воронцов, Семён Романович (1744—1832) — граф, государственный деятель и дипломат. Сын Романа Илларионовича и брат Александра Романовича.